Боб и Майк Брайаны — победители турнира. В финале американцы переиграли прошлогодних чемпионов: канадца Даниэля Нестора и багамца Марка Ноулза.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)

<ol start="3">
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз ''(Финал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли ''(Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Mutua Madrilena Masters Madrid 2006